AEGON Championships 2010 года — 108-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лондоне (Великобритания) и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 7 по 13 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Энди Маррей
 в парном разряде —  Михаил Южный и  Уэсли Муди

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Рафаэль Надаль (№ 2 в мире на тот момент). Испанец не смог подтвердить свой статус, уступив уже в четвертьфинале, а борьба за титул свелась к матчу двух американцев: более юный, сеянный, Сэм Куэрри переиграл более опытного, несеянного, Марди Фиша, который на пути в эту стадию — в четвертьфинале, лишил приз прошлогоднего чемпиона: Энди Маррея.

Парный приз прошёл без заметного преимущества у сыгранных сильных альянсов, сведясь к матчу двух несеянных команд в титульном матче: Новак Джокович и Йонатан Эрлих на решающем тай-брейке переиграли Кароля Бека и Давида Шкоха. Прошлогодние чемпионы — Михаил Южный и Уэсли Муди — не защищали свой титул, но южноафриканец принимал участие в соревнованиях (вместе с бельгийцем Диком Норманом) и уступил в четвертьфинале будущим чемпионам.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Сэм Куэрри обыграл  Марди Фиша со счётом 7-6(3), 7-5.
 Куэрри выигрывает 3-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фиш уступает 1-й финал в сезоне и 11-й за карьеру основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Парный турнир 
 Новак Джокович /  Йонатан Эрлих обыграли  Кароля Бека /  Давида Шкоха со счётом 7-6(6), 2-6, [10-3].
 Джокович выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Эрлих выигрывает 1-й титул в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

См. также 
 AEGON Championships
 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2010 года
2010
2010 год в Лондоне